Słowo Tamu może oznaczać:
 Tamu – miasto w Mjanmie
 Texas A&M University – uczelnia w Teksasie
 Masyw Tamu – podmorski masyw wulkaniczny na Pacyfiku